Lipovník kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Lipovník (okres Rožňava)
 Lipovník (okres Topoľčany)